Michel Paccard ist der Name folgender Personen:

* Michel Paccard (Eishockeyspieler) (1908–??), französischer Eishockeyspieler
 Michel-Gabriel Paccard (1757–1827), französisch-italienischer Arzt und Alpinist